Estado civil
Casamento

Pessoas
Julián Herranz Casado
Plínio de Castro Casado

Desambiguação